Carles VII d'Espanya o Carles de Borbó i Àustria-Este (Ljubljana, Imperi Austrohongarés, 1848 - Varese, Llombardia, 1909), pretendent carlí al tron d'Espanya
 Carles VII de França (París, 1403 – 1461), rei de França (1422-1461)
 Carles VII de Hohenlohe-Neuenstein (Langenburg, 1582 -Regensburg, 1641), noble alemany
 Carles VII del Sacre Imperi Romanogermànic (Brussel·les, 1697 - Munic, 1745), Elector de Baviera (1726 -1745), i emperador del Sacre Imperi (1740 -1745)
 Carles VII de Nàpols o Carles III d'Espanya (Madrid, 1716 - 1788), rei de les Dues Sicílies (1735-1759) i rei d'Espanya (1759-1788)
 Carles VII Sverkersson (? - Visingsö, 1167), Rei de Suècia (1161- 1167)